Rurka (powiat Goleniowski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Goleniowski
 Rurka (powiat Gryfiński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński